

Geografia 
 Spagna
 Osuna – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Mario Osuna – calciatore messicano, centrocampista
 Pedro Téllez-Girón, III duca di Osuna – politico e militare spagnolo
 Rafael Osuna – tennista messicano

Altro 
 Duca di Osuna – titolo nobiliare spagnolo
 Ritratto dei duchi di Osuna con i figli – dipinto a olio su tela di Francisco Goya

Pagine correlate 
 Alameda de Osuna